Dokschizer ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Lwowitsch Dokschizer (* 1951), russischer Physiker
 Timofei Alexandrowitsch Dokschizer (1921–2005), russischer Musiker